Mbu steht für:
 Mbu’, eine bantoide Sprache des Kamerun

Mbu ist der Familienname folgender Personen:
 Matthew Mbu (1929–2012), nigerianischer Politiker
 Reginald Mbu-Alidor (* 1993), französischer Fußballspieler

MBU steht für:
 Mahamakut-Universität, buddhistische Universität in Bangkok
 Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, slowakische Universität
 Bahnhof Buchloe (DS100-Code)
 Multiple Bit Upset, ein Fehler in mehreren Speicherzeilen durch ionisierende Strahlung (vgl. Single Event Upset)

Abkürzung